De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1946-1948 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 12 juli 1946. De zittingsperiode ging in op 23 juli 1946 en liep af op 27 juli 1948.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 12 juli 1946

KVP (17 zetels)
Cor Kropman, fractievoorzitter
Ton Barge
Bernard Berger
Jan van den Brink
Adrianus Cornelis de Bruijn
Carolus Hubertus Josephus Alphonsus Janssen de Limpens
Piet Kerstens
Hans Kolfschoten
Evert Kraaijvanger
Harry van Lieshout
Jan van de Mortel
Herman Nijkamp
Jan Willem Schneider
Alphonse Marie Caspar Johannes Steinkühler
Huub van Velthoven
Herman van Voorst tot Voorst
Frans Wijffels

PvdA (14 zetels)
Marius Antoon Reinalda, fractievoorzitter
Edward Brongersma
Jaap Cramer
Nico Donkersloot
Jan Hoogland
Johan van de Kieft
Jacob Kramer
Roelof Kranenburg
Henk Oosterhuis
Liesbeth Ribbius Peletier
Nico Stufkens
Martina Tjeenk Willink
Joris in 't Veld
Kees Woudenberg

ARP (7 zetels)
Anne Anema, fractievoorzitter
Hendrik Algra
Hubert Alexander Maurits van Asch van Wijck
Egbertus Johannes Beumer
Willem Rip
Jan Schipper
Rob Woltjer

CHU (5 zetels)
Gualthérus Kolff, fractievoorzitter
Rommert Pollema
Johannes Reijers
Gerrit Vixseboxse
Johannes de Zwaan

CPN (4 zetels)
Anthoon Johan Koejemans, fractievoorzitter
Jaap Brandenburg
Huub Hermans
Joop van Santen

PvdV (3 zetels)
Anthonie Nicolaas Molenaar, fractievoorzitter
Dirk Stikker
Roelof Zegering Hadders

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 12 juli 1946 werd de volledige Eerste Kamer hernieuwd.
 Gerardus Huysmans (KVP) nam zijn benoeming tot Eerste Kamerlid niet aan omdat hij op 3 juli 1946 benoemd was tot minister van Economische Zaken in het kabinet-Beel I. Op 6 augustus dat jaar werd Harry van Lieshout in de ontstane vacature geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1946 
 5 oktober: Egbertus Johannes Beumer (ARP) overleed. Op 7 november dat jaar werd Arend Biewenga in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1947 
 16 januari: Liesbeth Ribbius Peletier (PvdA) vertrok uit de Eerste Kamer vanwege haar drukke werkzaamheden als lid van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Op 17 februari dat jaar werd Hugo Jozias de Dreu in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 9 maart: Hubert Alexander Maurits van Asch van Wijck (ARP) overleed. Op 4 juni dat jaar werd Jan Hommes in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 18 maart: Marius Antoon Reinalda (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in Utrecht. Op 6 mei dat jaar werd Floor Wibaut jr. in de ontstane vacature geïnstalleerd. Reinalda werd als fractievoorzitter van de PvdA op 27 maart 1947 opgevolgd door Johan van de Kieft.
 9 september: Nico Stufkens (PvdA) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op 22 oktober dat jaar werd Gerrit Jan van Heuven Goedhart in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 21 december: Jan van de Mortel (KVP) overleed. Op 4 februari dat jaar werd René Wijers in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1948 
 20 januari: Jan van den Brink (KVP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Economische Zaken in het kabinet-Beel I. Op 18 februari dat jaar werd Harrie Verheij in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 28 januari: de Partij van de Vrijheid (PvdV) veranderde van naam en heette vanaf dan de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).
 23 februari: Anthoon Johan Koejemans (CPN) nam ontslag vanwege een conflict met de leiding van zijn partij. Op 13 juli dat jaar werd Jan Schalker in de ontstane vacature geïnstalleerd. Koejemans werd als fractievoorzitter van de CPN op 24 februari dat jaar opgevolgd door Joop van Santen.
 2 maart: Joris in 't Veld (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting in het kabinet-Beel I. Op 14 april dat jaar werd Arie Kievit in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1946-1948
Nederlandse politiek in 1946
Nederlandse politiek in 1948